Перепись населения США 1830 года была пятой по счету переписью населения, проводимой на территории США. Она была проведена 1 июня 1830 года. Численность населения 24-х штатов по итогам переписи была определена в 12 866 020 человек, из которых 2 009 043 были рабами.

Список вопросов 
В бланке переписи 1830 года присутствовали следующие вопросы:
Имя главы семейства
Адрес
Общее число свободных белых мужчин и женщин:
в пятилетних интервалах до 20 лет
в десятилетних интервалах от 20 до 100 лет
в возрасте от 100 лет и старше
Общее число рабов и свободных черных персон в шестилетних интервалах
Общее число глухих и немых:
младше 14 лет
в возрасте от 14 до 24 лет
старше 25 лет
Общее число слепых
Общее число не натурализованных иностранцев

Результаты переписи

Доступность информации 
Информация по каждому гражданину, участвовавшему в переписи 1830 года, не сохранилась, но общие сведения по небольшим территориям, включая картографические материалы, могут быть скачаны из Национальной историко-географической информационной системы.

Ссылки 
 История переписи населения США

Примечания 

События 1830 года
США
1830
1830 год в США